Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1954/55 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark spielten. Für die Klubs aus dem Westen Österreichs wurden die Tauernliga (Salzburg, Kärnten) und die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesländer.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Staatsliga wurde mit 14 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Die Vienna konnte in der Spielsaison zum 6. Mal Österreichischer Fußballmeister werden und feierte damit ihren bislang letzten großen Erfolg. Titelverteidiger Rapid Wien belegte den dritten Platz. Der bis dahin letzte Titelgewinn der Döblinger gelang im Spieljahr 1943/44 in der Gauliga Ostmark. Die Anzahl der absteigenden Mannschaften wurden in dieser Saison von drei auf zwei gesenkt. Dies traf die beiden Tabellenletzten Linzer ASK und SC Schwarz-Weiß Bregenz, die somit in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der ersten Liga vertreten waren.

Qualifikation für den Europapokal

Rapid Wien qualifizierte sich trotz seines dritten Platzes in der Tabelle für den ersten Europapokal der Landesmeister 1955/56. Die Hütteldorfer profitierten davon, dass durch den Veranstalter, die französische Zeitung L’Équipe, vor allem die populärsten Mannschaften der damaligen Zeit, und deshalb nicht immer die Meister der jeweiligen Länder, eingeladen wurden.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Staatsliga B: SK Sturm Graz

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: ESV Austria Graz (Relegation zur Staatsliga A)

Torschützenliste 
 31 Tore Richard Brousek (Wacker) → Torschützenkönig
 29 Tore Robert Dienst (Rapid)
 27 Tore Missler (Sport-Club)
 19 Tore Otto Walzhofer (Vienna), Hofka (Kapfenberg), König (Salzburg)
 18 Tore Theodor Wagner (Wacker), Malik (Austria)
 16 Tore Walter Horak (Sport-Club)
 15 Tore Ferdinand Zechmeister (LASK)
 14 Tore Fritz Cejka (Admira)
 13 Tore Wallner (Simmering)
 12 Tore Johann Riegler (Rapid), Karl Hofbauer (Austria), Karl Höfer (Admira)
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Die Meistermannschaft der Vienna 
 Tor: Kurt Schmied
 Verteidigung: Alfred Umgeher, Rudolf Röckl, Karl Nickerl
 Mittelfeld: Karl Koller, Alfred Pribil, Julius Schweiger, Erich Medveth, Johann Obst
 Sturm: Hans Menasse, Otto Walzhofer, Karl Jericha, Johann Buzek, Herbert Grohs, Hermann Sühs, Eduard Payerl, Alfred Pichler, Josef Walter, Karl Kaletta, Herbert Mühlberger
 Trainer: Leopold Hofmann

Zweite Leistungsstufe

Staatsliga B 
Allgemein

Die Meister der Staatsliga B stieg direkt auf, der Zweitplatzierte durfte die Relegation bestreiten. Die letzten beiden Mannschaften stiegen in die jeweiligen Landesligen ab. In der vergangenen Saison mussten noch fünf Vereine absteigen. Durch die Verkleinerung der Anzahl der Abstiege konnten ab nun jedoch auch nur noch drei Mannschaften (durch den Aufstieg via Relegation des ESV Austria Graz in die Staatsliga wurde der dritte Platz frei) in die Staatsliga B aufsteigen. Dies bedeutete, dass die fünf Landesmeister von Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und des Burgenlandes in einer Aufstiegsrunde um die drei Plätze in der Staatsliga B spielen mussten.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Oberösterreich: SK Vorwärts Steyr

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Burgenland/Steiermark: SC Bruck/Mur (Relegation zur Staatsliga B)
 Landesliga Niederösterreich/Wiener Liga: SC Olympia 33 (Relegation zur Staatsliga B)

Tauernliga 
Allgemein

Die Tauernliga galt als zweite Spielstufe auf Amateurbasis und umfasste Vereine aus den Landesverbänden Kärnten und Salzburg. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil. Diese Saison gab es keine Absteiger, da die Tauernliga in der Folgesaison in zwei Teile, der Tauernliga Nord für Salzburg und der Tauernliga Süd für Kärnten aufgeteilt wurde.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: SK Magdalen, SV Spittal/Drau
 Landesklasse Salzburg: Union FC Salzburg, 1. Salzburger SK 1919, SK Danubia Salzburg, Polizei SV Salzburg

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: Austria Klagenfurt (Relegation zur Staatsliga A)

Arlbergliga 
Allgemein

Die Arlbergliga zählte neben der Tauernliga zur zweiten Spielstufe auf Amateurbasis. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil. Da Schwarz-Weiß Bregenz aus der Staatsliga A in die Arlbergliga abstieg und es keinen Aufsteiger gab, musste die drei Tabellenletzten, anstatt wie in den letzten Jahren die beiden letzten Mannschaft in der Tabelle, in ihre jeweiligen Landesliga absteigen.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SC Schwaz
 Landesliga Vorarlberg: FC Blau-Weiß Feldkirch

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: FC Dornbirn (Relegation zur Staatsliga A)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland wurde der SV Oberwart Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASK Riedlingsdorf
 ASV Stinkenbrunn

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Burgenland/Steiermark: SV Oberwart (Relegation zur Staatsliga B)

Landesliga Kärnten 
In Kärnten wurde der SK Magdalen Kärntner Landesmeister, der zusammen mit dem SV Spittal/Drau in die Tauernliga Süd aufstieg. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Gruppe A: SV Polizei Villach
 Gruppe B: Annabichler SV

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich fixierte der SC Harland den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Herzogenburg
 Union Korneuburg

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Niederösterreich/Wiener Liga: SC Harland (Relegation zur Staatsliga B)

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich sicherte sich der SK Vorwärts Steyr den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Ried

Landesklasse Salzburg 
Die Tauernliga galt als dritte Spielstufe auf Amateurbasis und umfasste Vereine aus Salzburg. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil. Diese Saison gab es keine Absteiger, da die Landesklasse Salzburg in der Folgesaison in zwei Teile, der Landesklasse Nord und der Landesklasse Süd aufgeteilt wurde.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
Da die Landesliga Salzburg in die Landesklasse Salzburg Nord und Süd geteilt wird, gab es in der Saison 1955/56 keine Aufsteiger.

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark errang der SC Bruck/Mur den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Veitsch
 SC Gratkorn

Landesliga Tirol 
In Tirol wurde der SC Schwaz Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Ötztal
 FC Kitzbühel

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg konnte sich der FC Blau-Weiß Feldkirch den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Schruns

Wiener Liga 
In Wien feierte der SC Olympia 33 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASV Wienerberg
 Brigittenauer AC

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Der Gewinner der Relegationsspiele zwischen dem Meister der Tauernliga und jenem der Arlbergliga spielte gegen den zweitplatzierten Verein der Staatsliga B um den Aufstieg in die Staatsliga A für die Saison 1953/54. Die anderen Aufstiegsplatz war dem Meister der Staatsliga B vorbehalten. Im Unterschied zum Vorjahr, wo die ersten beiden der Staatsliga B sofort aufsteigen und der Dritte an der Relegation teilnahm, gab es heuer nur insgesamt zwei Aufsteiger.

Der Arlbergligameister FC Dornbirn spielte zunächst gegen den Tauernligameister Austria Klagenfurt um die Qualifikation zu den Relegationsspielen für die Staatsliga A. Die Vorarlberger gewannen mit einem Gesamtscore von 8:4 klar, unterlagen jedoch unglücklich im Entscheidungsspiel um den Aufstieg für die Staatsliga A gegen den zweitplatzierten der Staatsliga B, ESV Austria Graz. Die ersten beiden Spiele (3. Juli in Graz 2:2, 10. Juli in Dornbirn 3:3, wobei Graz knapp vor Schluss einen 1:3-Rückstand binnen 3 Minuten aufholte) endeten unentschieden, so dass in einer erneuten Begegnung die Entscheidung um den Aufstieg fallen musste. Hier konnten sich die Steirer auf neutralem Boden, nämlich am 17. Juli 1955 in Linz (Quelle: "Arbeiterzeitung Wien" vom 19. Juli), klar mit 4:0 durchsetzen.

Relegation zur Staatsliga B

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1954/55 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1954/55 bei austriasoccer.at
 Austria 1954/55 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1954/55
1954/55